Die Bezeichnung Wasserheber kann sich beziehen auf: 
 einen Bergmann, auch Wasserknecht oder Pumpenknecht genannt, der früher in Bergwerken für die sog. Wasserhaltung zuständig war
 den Staudruck-Wasserheber, auch hydraulischer Widder, Stoßheber oder Wasserwidder genannt – eine durch Wasser angetriebene und stoßweise arbeitende Pumpe